Wodetzky steht für:
 Christine Wodetzky (1938–2004), deutsche Schauspielerin
 József Wodetzky (1872–1956), ungarischer Astronom und Mathematiker 
 (53029) Wodetzky, Asteroid des Hauptgürtels